Lokalbahn Enzersdorf bei Staatz–Dobermannsdorf steht für:
 die Strecke Enzersdorf bei Staatz–Poysdorf siehe unter Lokalbahn Enzersdorf bei Staatz–Poysdorf
 die Strecke Dobermannsdorf–Poysdorf siehe unter Bahnstrecke Dobermannsdorf–Poysdorf